Карабатич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карабатич, Люка (род. 1988) — французский гандболист сербско-хорватского происхождения.
 Карабатич, Никола (род. 1984) — французский гандболист сербско-хорватского происхождения.